Paulinites burgensis är en ringmaskart som beskrevs av Martinsson 1960. Paulinites burgensis ingår i släktet Paulinites, klassen havsborstmaskar, fylumet ringmaskar och riket djur. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
burgensis